Bozoo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bozoo (ort i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Bozoó, kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Burgos,

United States 
 Bozoo, West Virginia

Robotskapade Spanienförgreningar